Равни може бити:

 Равни (Ужице), насеље у општини Ужице, Република Србија
 Равни (Брус), насеље у општини Брус у Расинском округу, Република Србија
 Равни (Колашин), насеље у општини Колашин, Република Црна Гора
 Равни (Гацко), насеље у општини Гацко, Република Српска, БиХ
 Равни (Мостар), насеље у граду Мостару, Федерација БиХ, БиХ

или

 Равни (утврђење), остатак средњовековног утврђења покрај Књажевца